Camuflagem — estratégia de defesa de alguns organismos que se confundem com o meio.
 Camuflagem (militar) — técnica militar utilizada em combates para surpreender inimigos
 Mimetismo — tipo de mesclagem natural, uma forma de camuflagem

Desambiguação